Molay kan syfta på:

 Monsieur Molay – en seriefigur och skurk i Kalle Ankas universum

Geografi
 Molay, Jura – en kommun i departementet Jura i regionen Franche-Comté i östra Frankrike
 Molay, Haute-Saône – en kommun i departementet Haute-Saône i regionen Franche-Comté i östra Frankrike

Personer
 Jacques de Molay (1244–1314), en av tempelherreordens stormästare